Einsiedeln (district), een district van het Zwitserse kanton Schwyz
Einsiedeln (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Schwyz
Abdij van Einsiedeln, een benedictijnerabdij in de Zwitserse gemeente Einsiedeln
Panorama Einsiedeln, een panoramaschilderij in de Zwitserse gemeente Einsiedeln